Mosher ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Mosher (1915–1972), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Charles Adams Mosher (1906–1984), US-amerikanischer Politiker
 Clelia Duel Mosher (1863–1940), US-amerikanische Ärztin und Sexualforscherin
 Eliza Maria Mosher (1846–1928), US-amerikanische Medizinerin
 Harry S. Mosher (1915–2001), US-amerikanischer Chemiker
 Rob Mosher (* 1980), kanadischer Jazzmusiker
 Steven W. Mosher (* 1948), US-amerikanischer Sozialwissenschaftler und Autor
 Terry Mosher (* 1942), kanadischer Cartoonist
 Thomas Bird Mosher (1852–1923), US-amerikanischer Herausgeber

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mosher (Missouri)
 Mosher (South Dakota)
 Mosher Corner (Maine)
 Mosher Corners (New York)

Siehe auch:

 Mosher-Säure